Anna Isabella Gonzaga (Guastalla, 12 de febrero de 1655 - Mantua, 18 de noviembre de 1703) fue una noble italiana.

Ella era la hija de Ferrante III Gonzaga, duque de Guastalla y Margherita d'Este.

En julio de 1671 se casó con Ferdinando Carlo di Gonzaga-Nevers, el décimo y último Duque de Mantua, llevando sus derechos de dote al marido de Guastalla, Luzzara y Reggiolo, adquirido a la muerte de su padre Ferrante. En 1692 el emperador Leopoldo I declaró esta sucesión ilegítima y otorgó el feudo a Vincenzo Gonzaga. La pareja no tenía descendientes.

Anna Isabella se distinguió por sus obras de caridad, completando la construcción de la iglesia de la Santísima Virgen de la Puerta encargada por el Duque Vincenzo Gonzaga.

Murió en Mantua el 18 de noviembre de 1703; su esposo Ferdinando Carlo se volvió a casar en 1704 con Susana Enriqueta de Lorena.

Bibliografía 
Pompeo Litta, familias famosas de Italia. Gonzaga de Mantua, Turín, 1835.
Elvira Gencarelli, ANNA ISABELLA Gonzaga, duquesa de Mantua, en el Diccionario biográfico de italianos, vol. 3, Roma, Instituto de la Enciclopedia Italiana, 1961. URL consultado el 8 de noviembre de 2017.

Referencias 

Mujeres gobernantes del siglo XVII
Duquesas consortes de Mantua
Familia Gonzaga
Nacidos en Guastalla
Fallecidos en Mantua